A segunda temporada de Cultura Livre estreou na TV Cultura em 11 de agosto de 2012 e terminou em 31 de dezembro de 2012, com a exibição de um programa especial de ano novo, gravado ao vivo com plateia, com duas horas de duração. Na segunda temporada o programa passou a ser exibido semanalmente aos sábados, às 18:00, como parte da recém-criada nova faixa musical da emissora. Esta temporada é composta por 22 episódios.

O programa passou a contar com matérias especiais e teve seu tempo de duração ampliado para 30 minutos.

Episódios

Referências 

Programas da TV Cultura